Диксон, Пол:
  (1937—2011) — игрок в американский футбол, чемпион НФЛ в составе клуба «Миннесота Вайкингс» (1969).
  (род. 1962) — английский игрок в регбилиг, обладатель Кубка Вызова в составе клуба «Галифакс» (1987).
 Диксон, Пол (род. 1986) — шотландский футболист.
 Диксон, Пол (род. 1989/1990) — британский певец, гитарист и автор песен, известный под сценическими именами David’s Lyre и fyfe.